Krisztián Sárneczky ( à Budapest) est un chercheur, astrophotographe, astronome amateur et enseignant hongrois à l'observatoire Konkoly.

Biographie 
Il est membre du conseil de l'Association astronomique hongroise (HAA). Il a découvert de nombreux astéroïdes.

Le Centre des planètes mineures le crédite de la découverte de 619 astéroïdes, effectuée entre 1998 et 2016, dont une partie en collaboration avec un co-découvreur : Balázs Csák, Alíz Derekas, Gábor Fűrész, Zsuzsanna Heiner, Ádám Kárpáti, László Kiss, Zoltán Kuli, Szabolcs Mészáros, Csilla Orgel, Brigitta Sipőcz, Gyula M. Szabó, Tamás Szalai, Dorottya Szám et Attila Szing.

Outre ces astéroïdes, il a découvert la comète C/2022 A1 (Sárneczky) le .

Il est également connu pour avoir découvert , le cinquième petit corps découvert dans l'espace avant sa collision avec la Terre.

Il a découvert le météoroïde , le 12 février 2023.

L'astéroïde (10258) Sárneczky a été nommé en son honneur.

Découvertes 

{| class="wikitable"
|+ Astéroïdes découverts : 619'|-
| (14181) Koromházi || 20 novembre 1998
|-
| (23718) Horgos || 2 avril 1998
|-
| (28196) Szeged || 15 décembre 1998
|-
| (31872) Terkán || 13 mars 2000
|-
| (37432) Piszkéstető || 11 janvier 2002
|-
| (38442) Szilárd || 24 septembre 1999
|-
| (39971) József || 2 avril 1998
|-
| (44479) Oláheszter   || 24 novembre 1998
|-
| (45300) Thewrewk ||  janvier 2000
|-
| (53029) Wodetzky || 22 novembre 1998
|-
| (64974) Savaria || 11 janvier 2002
|-
| (67308) Öveges || 21 avril 2000
|-
| (68114) Deákferenc ||  janvier 2001
|-
| (68144) Mizser ||  janvier 2001
|-
| (72071) Gábor || 31 décembre 2000
|-
| (73511) Lovas || 25 décembre 2002
|-
| (75555) Wonaszek || 31 décembre 1999
|-
| (75570) Jenőwigner ||  janvier 2000
|-
| (75823) Csokonai || 28 janvier 2000
|-
| (82071) Debrecen || 31 décembre 2000
|-
| (82092) Kalocsa || 27 février 2001
|-
| (82656) Puskás || 10 août 2001
|-
| (84919) Karinthy || 3 novembre 2003
|-
| (84921) Morkoláb || 9 novembre 2003
|-
| (84995) Zselic || 26 décembre 2003
|-
| (84996) Hortobágy || 26 décembre 2003
|-
| (86196) Specula || 24 septembre 1999
|-
| (89973) Aranyjános || 8 septembre 2002
|-
| (90370) Jókaimór || 7 juillet 2003
|-
| (90376) Kossuth || 5 novembre 2003
|-
| (91024) Széchenyi || 28 février 1998
|-
| (95179) Berkó || 16 janvier 2002
|-
| (95785) Csányivilmos|| 27 mars 2003
|-
| (95954) Bayzoltán || 23 août 2003
|-
| (106869) Irinyi || 31 décembre 2000
|-
| (107052) Aquincum ||  janvier 2001
|-
| (111468) Alba Regia || 23 décembre 2001
|-
| (111570) Ágasvár || 11 janvier 2002
|-
| (111594) Ráktanya || 11 janvier 2002
|-
| (113202) Kisslászló || 7 septembre 2002
|-
| (113203) Szabó || 7 septembre 2002
|-
| (113214) Vinkó || 9 septembre 2002
|-
| (114659) Sajnovics || 28 mars 2003
|-
| (114987) Tittel || 26 août 2003
|-
| (114990) Szeidl || 26 août 2003
|-
| (114991) Balázs || 26 août 2003
|-
| (115058) Tassantal || 4 septembre 2003
|-
| (115059) Nagykároly || 5 septembre 2003
|-
| (115254) Fényi || 22 septembre 2003
|-
| (115885) Ganz || 6 novembre 2003
|-
| (117086) Lóczy || 8 juin 2004
|-
| (117711) Degenfeld ||  avril 2005
|-
| (117712) Podmaniczky ||  avril 2005
|-
| (117713) Kövesligethy || 2 avril 2005
|-
| (117714) Kiskartal || 2 avril 2005
|-
| (120324) Falusandrás || 21 juin 2004
|-
| (121817) Szatmáry || 2 janvier 2000
|-
| (125071) Lugosi || 8 octobre 2001
|-
| (126245) Kandókálmán || 13 janvier 2002
|-
| (126315) Bláthy || 13 janvier 2002
|-
| (128062) Szrogh || 6 juillet 2003
|-
| (128426) Vekerdi || 18 juin 2004
|-
| (129259) Tapolca || 25 août 2005
|-
| (131762) Csonka || 11 janvier 2002
|-
| (131763) Donátbánki || 11 janvier 2002
|-
| (132718) Kemény || 23 juillet 2002
|-
| (132824) Galamb || 17 août 2002
|-
| (132874) Latinovits || 9 septembre 2002
|-
| (133161) Ruttkai || 24 août 2003
|-
| (133250) Rubik || 5 septembre 2003
|-
| (134130) Apáczai || 3 janvier 2005
|-
| (136273) Csermely || 25 décembre 2003
|-
| (135799) Ráczmiklós || 7 septembre 2002
|-
| (136473) Bakosgáspár ||  avril 2005
|-
| (136518) Opitz || 28 septembre 2005
|-
| (137066) Gellért-hegy || 23 novembre 1998
|-
| (139028) Haynald || 28 février 2001
|-
| (142275) Simonyi || 8 septembre 2002
|-
| (143579) Dérimiksa || 28 mars 2003
|-
| (145075) Zipernowsky || 6 avril 2005
|-
| (145488) Kaczendre || 4 novembre 2005
|-
| (145593) Xántus || 18 août 2006
|-
| (147421) Gárdonyi || 1º avril 2003
|-
| (150081) Steindl || 19 octobre 2006
|-
| (151242) Hajós || 11 janvier 2002
|-
| (151659) Egerszegi || 25 décembre 2002
|-
| (152454) Darnyi || 3 novembre 2005
|-
| (154141) Kertész || 12 mars 2002
|-
| (154493) Portisch || 27 mars 2003
|-
| (155215) Vámostibor || 4 novembre 2005
|-
| (157020) Fertőszentmiklós || 26 août 2003
|-
| (157141) Sopron || 6 août 2004
|-
| (159629) Brunszvik || 16 janvier 2002
|-
| (159974) Badacsony || 24 janvier 2006
|-
| (160001) Bakonybél || 5 avril 2006
|-
| (161092) Zsigmond || 29 juillet 2002
|-
| (161349) Mecsek || 19 septembre 2003
|-
| (161975) Kincsem || 8 juin 2007
|-
| (163819) Teleki || 7 septembre 2003
|-
| (164268) Hajmási || 11 novembre 2004
|-
| (166028) Karikókatalin || 11 janvier 2002
|-
| (166886) Ybl || 25 décembre 2002
|-
| (167018) Csontoscsaba || 23 août 2003
|-
| (167341) Börzsöny || 3 novembre 2003
|-
| (170900) Jendrassik || 11 novembre 2004
|-
| (171118) Szigetköz || 2 avril 2005
|-
| (171429) Hunstead ||  septembre 2007
|-
| (172593) Vörösmarty || 5 novembre 2003
|-
| (175281) Kolonics || 28 mai 2005
|-
| (175437) Zsivótzky || 21 août 2006 
|-
| (175566) Papplaci ||  octobre 2006
|-
| (178156) Borbála || 17 octobre 2006
|-
| (178796) Posztoczky || 27 février 2001
|-
| (180824) Kabos || 2 avril 2005
|-
| (180857) Hofigéza || 28 avril 2005
|-
| (181298) Ladányi || 17 août 2006
|-
| (184930) Gobbihilda || 4 novembre 2005
|-
| (187125) Marxgyörgy || 31 août 2005
|-
| (190504) Hermanottó || 22 avril 2000
|-
| (191341) Lánczos || 24 août 2003
|-
| (191856) Almáriván || 11 novembre 2004
|-
| (191857) Illéserzsébet || 12 novembre 2004
|-
| (192155) Hargittai || 21 avril 2006
|-
| (194970) Márai || 13 janvier 2002
|-
| (196005) Róbertschiller || 12 septembre 2002
|-
| (196736) Munkácsy || 19 septembre 2003
|-
| (199687) Erősszsolt || 21 avril 2006
|-
| (199688) Kisspéter || 21 avril 2006
|-
| (199696) Kemenesi || 25 avril 2006
|}

 Publications 
 Livres
 Sváb-hegyi kisbolygók, (Márta Sragner Keszthelyiné) Az égbolt mindenkié''. Budapest: Introducing the Hungarian Astronomical Association, 2005, 
Articles
 Sárneczky K., Szabó Gy., Kiss L.L.: 1999, CCD observations of 11 faint asteroids, Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 137., 363.
 List of publications by Krisztián Sárneczky from 1999 to 2007.
 List of publications by Krisztián Sárneczky from 2005 to 2013, Csillagászati hírportál.

Références

Liens externes 

Astronome hongrois du XXe siècle
Astronome hongrois du XXIe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en novembre 1974
Astronome amateur
Découvreur de comètes